Родо́лфо Да́нтас Би́спо (; 23 октября 1982, Сантус, Сан-Паулу, Бразилия) — бразильский футболист, центральный защитник.

Клубная карьера

«Флуминенсе» 

Начал заниматься футболом в клубе «Сан-Бенту». Несмотря на то, что Родолфо родился в штате Сан-Паулу, первым его профессиональным клубом стал «Флуминенсе» из штата Рио-де-Жанейро. По словам бразильского защитника, важную роль в его судьбе сыграл один из лучших форвардов мира 90-х Ромарио, с которым они вместе выступали за «Флуминенсе». Звёздный нападающий взял юного защитника под свою опеку, подчас доверяя ему — 19-летнему парню — капитанскую повязку.

«Динамо» (Киев) 
В 2004—2006 годах играл за киевское «Динамо». Наставник бело-голубых Йожеф Сабо регулярно выпускал Родолфо в центре защиты. При исполнении штрафных с дистанции до тридцати метров к мячу традиционно подходил Родолфо.

«Локомотив» (Москва) 
Зимой 2007 года Родолфо перешёл в «Локомотив». Сумма сделки составила 3 миллиона 700 тысяч евро. Свой первый гол в России бразилец забил уже во второй игре за новый клуб, головой поразив ворота казанского «Рубина» и вскоре стал основным игроком обороны железнодорожников. В мае 2007 Родолфо вместе с «Локомотивом» стал обладателем Кубка России. После ухода Дмитрия Лоськова в середине сезона стал вице-капитаном команды. Но в то же время сезон удачным назвать сложно: в апреле Родолфо пропустил несколько недель из-за проблем с паховыми кольцами, в мае он перенес операцию на них, в конце июля бразилец повредил мениск и пропустил несколько месяцев.

Следующий сезон Родолфо также начал с травм, но вскоре оправился от них и стал лидером обороны «Локомотива». По окончании сезона вошёл в список 33 лучших игрока чемпионата России по версии РФС.

Зимой появились слухи о возвращении Родолфо на свою родину, в «Флуминенсе». По версии UOL Esporte. Вскоре игрок подтвердил факт интереса, но также заявил, что не собирается покидать «Локомотив». Позже он признался, что хочет вернуться в Бразилию, только когда ему исполнится 34 года.

Весной 2009 года бразилец продлил контракт с московским клубом до 2013 года. После ухода Динияра Билялетдинова в английский «Эвертон» Родолфо стал капитаном «Локомотива».

Первую часть сезона 2010 года Родолфо пропустил из-за травмы, выйдя в первый раз лишь в мае. Небольшие травмы мучали игрока и на протяжении оставшейся части сезона, в это же время разыгрались Марко Баша и Ян Дюрица, в итоге бразилец потерял место основе, выходил обычно только на замену. В конце сезона из-за травм выбыли из строя нападающие Драман Траоре и Майкон, и главный тренер команды, Юрий Сёмин, перевел Родолфо в атаку. На новой позиции Родолфо неожиданно отлично проявил себя, забив важные голы в матчах с Амкаром и Ростовом. По его словам, причина его успешной игры в нападении в работе с легендарным бразильским форвардом Ромарио.

«Гремио» 
В конце 2010 года бразилец заявил, что хотел бы вернуться на родину. Вскоре появилась информация, что в его приобретении заинтересован «Флуминенсе», за который он уже выступал с 2002 по 2004 годы. Позже игрок подтвердил эту информацию, но отметил, что принял решение остаться в «Локомотиве».

Однако в конце января Родолфо заявил о своем желании поиграть в Бразилии, и президент «Локомотива» Ольга Смородская после личной беседы с бразильцем согласилась отпустить его в «Гремио» в аренду сроком на один год.

«Васко да Гама» 
3 января 2012 года перешёл в «Васко да Гама».

«Терек» 
6 марта 2015 года Родолфо перешёл в «Терек», подписав с грозненским клубом контракт до конца текущего сезона. 31 мая 2015 года продлил контракт с «Тереком» на год.

Игрок завершил карьеру и войдет в тренерский штаб клуба Ахмат.

Карьера в сборной 
В составе олимпийской сборной Бразилии участвовал в одном отборочном матче к Олимпиаде-2004.

Известные люди о Родолфо 

 Рашид Рахимов — советский, таджикский и российский футболист, тренер. Мастер спорта (1988).

«Вот сейчас, пожалуй, мы нашли ту пару центральных защитников, которая умеет не только обороняться, но и атаковать: Родолфо — Баша. Серб даже в тяжелых условиях не паникует, способен не только выбить мяч, но и обработать его, начать атаку. То же можно сказать и о бразильце. Думаю, это сильнейшая пара центральных защитников в нашем чемпионате».

 sports.ru

 Юрий Семин — советский футболист и российский футбольный тренер. Мастер спорта.

«Родолфо — уникальный бразилец. Отлично говорит по-русски, знает и уважает наши традиции. Он даже как-то признался, что чувствует себя в России, как дома. Зная Родолфо, не сомневаюсь, что это было сказано искренне, а не для красного словца».

 sports.ru

Достижения 
 «Флуминенсе»
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро (Лига Кариока): 2002
 «Динамо» (Киев)
 Обладатель Кубка Украины (2): 2004/05, 2005/06
 Обладатель Суперкубка Украины: 2006
 «Локомотив» (Москва)
 Обладатель Кубка России: 2006/07

Личная жизнь 
Женат на Каролине, имеет двух дочерей — Бренду (2006 г.р.) и Жиованну (2010 г.р.).

Статистика по сезонам

Примечания

Ссылки 
 Родолфо на сайте ФК «Локомотив» Москва
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Флуминенсе»
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Ахмат»